Аленвуд има више значења:
 Аленвуд (Њу Џерзи)
 Аленвуд (Пенсилванија)